Đukić (auch eingedeutscht Djukic) ist der Familienname folgender Personen:

* Damir Djukic (* 1984), österreichischer Handballspieler

 Goran Đukić (* 1970), bosnisch-serbischer Fußballspieler
 Milan Đukić (1947–2007), bosnischer Politiker
 Milena Djukić (* 1960), jugoslawische Basketballspielerin
 Miodrag Đukić (1938–2010), serbischer Schriftsteller, Dramaturg und Politiker
 Miroslav Đukić (* 1966), serbischer Fußballtrainer und jugoslawisch-serbischer Fußballspieler
 Nikola Đukić (* 1983), montenegrinischer Schachspieler
 Sara Đukić (* 1996), slowenische Volleyballspielerin
 Slavica Đukić Dejanović (* 1951), serbische Medizinerin und Politikerin
 Svetomir Đukić (1882–1960), jugoslawischer Offizier